Johann Bünti ist der Name folgender Personen:

* Johann Bünti (Politiker) (vor 1524–1563), Schweizer Politiker, Ratsherr
 Johann Laurenz Bünti (1661–1736), Schweizer Politiker, Landammann